Il doppio del torneo di tennis Berlin Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Kirmayr e Ivan Lendl che hanno battuto in finale Jorge Andrew e Stanislav Birner 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Billy Martin /  Peter McNamara (semifinali)
 Carlos Kirmayr /  Ivan Lendl (campioni)

 Patrice Dominguez /  Georges Goven (primo turno)
 Louk Sanders /  Ferdinando Soler (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Berlin Open 1979